Conrado de Parzham (1818–1894) — Konrad von Parzham, santo da Igreja Católica
Sankt Konrad — município da Áustria

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos